U-32 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-37
 U-32 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej
 U-32 – niemiecki okręt podwodny typu VIIA z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-32 (S182) – niemiecki okręt podwodny typu 212A z początku XXI wieku

Zobacz też 
 UB-32 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-32 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich